Скотт Дэвид Баррелл (; родился 12 января 1971 года, Нью-Хейвен, штат Коннектикут) — американский профессиональный баскетболист и бейсболист, который был первым американским спортсменом, выбранным в первом раунде драфта в двух главных спортивных лигах США (НБА и МЛБ).

Ранние годы 
Баррелл родился в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут), учился в Хэмденской средней школе. В старших классах был задрафтован бейсбольной командой «Сиэтл Маринерс», где он прошёл подготовку на позиции питчера, после чего ему предложили в обход колледжа выступать в низшей лиге бейсбола. Скотт же хотел поступить в колледж и строил планы. Он хотел играть в футбол и бейсбол в университете Майами (штат Флорида), однако ассистент главного тренера баскетбольной команды Коннектикутского университета Хоуи Дикенман убедил его выступать за «Коннектикут Хаскис».

Студенческая карьера 

После окончания первого курса Коннектикутского университета Баррелл был приглашён в другую бейсбольную команду «Торонто Блю Джейс», после чего решил летом играть в низшей лиге бейсбола, а в течение остальной части года концентрироваться на баскетболе. Однако вскоре его баскетбольная карьера быстро затмила бейсбольную, он стал первым игроком в истории NCAA, набравшим более 1500 очков, 750 подборов, 275 передач и 300 перехватов. Скотт навсегда оставил о себе память в баскетбольной истории Коннектикутского университета, когда в 1990 году за одну секунду до конца матча сделал пас на Тейта Джорджа, и тот забил решающий мяч в полуфинале Восточной региональной конференции.

Карьера в НБА 

Играл на позиции лёгкого форварда. В 1993 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Нью-Джерси Нетс», «Фейетвилл Пэтриотс» (Д-Лига) и «Айдахо Стэмпид» (КБА). Всего в НБА провёл 8 неполных сезонов. В сезоне 1997/1998 годов Баррелл стал чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 383 игры, в которых набрал 2647 очков (в среднем 6,9 за игру), сделал 1332 подбора, 527 передач, 341 перехват и 180 блокшотов.

Заключив в 1993 году договор с «Шарлотт Хорнетс», Баррелл в дебютном сезоне ничем не запомнился, зато преобразился в следующем году, набирая в среднем за игру по 11,5 очка, 2,5 передачи и 5,7 подбора, в результате чего он занял третье место по итогам голосования за звание самого прогрессирующего игрока НБА. В том же году он занял третье место в конкурсе трёхочковых бросков НБА, проходящим в рамках звёздного уикенда НБА. В сезоне 1995/1996 годов Баррелл сыграл всего 20 матчей, получив тяжёлую травму, которая существенно повлияла на оставшуюся часть его карьеры, в течение которой он вынужден был привыкнуть к роли запасного.

В середине следующего сезона в результате обмена перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз», но там он надолго не задержался и перед началом сезона 1997/1998 годов вновь был обменян на Дикея Симпкинса из «Чикаго Буллз», где в то время блистали Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Деннис Родман и Тони Кукоч. Баррелл неплохо себя проявил в новой команде, учитывая его травму, сыграл в 80-и играх регулярного чемпионата (21 в плей-офф), провёл на площадке в общей сложности 1096 минут (261), набрал 416 очков (80) и сделал 198 подборов (43), таким образом помог выиграть «Быкам» шестой чемпионский титул (причём третий подряд). После локаута, состоявшегося перед началом следующего сезона, Скотт вновь сменил команду, перейдя в клуб «Нью-Джерси Нетс», в котором отыграл два полноценных сезона, после чего вернулся в «Хорнетс», где и завершил карьеру в НБА.

Зарубежная карьера 

Завершив свои выступления в НБА, Баррелл уехал за рубеж, однако ни в одной стране не задерживался больше чем на один сезон. Сначала он выступал в чемпионате Китая, где играл за команду «Шэньси Гайтяньли Кайлинс», а затем перебрался на Филиппины, где заключил контракт с клубом «Батанг Ред Булл Тандер». В 2005 году он переехал в Европу, где выступал в чемпионате Испании за команду «Бильбао Берри», после чего отправился в Японию. Там Баррелл подписал соглашение с клубом «Хитачи Санрокерс», за который отыграл полноценный сезон, после чего завершил спортивную карьеру.

Последующая деятельность 

На протяжении восьми лет (2007—2015) Баррелл работал ассистентом Тома Мура в клубе «Куиннипак Бобкэтс» в своём родном городе Хэмден. Когда Баррелл был студентом, Мур был помощником главного тренера в команде «Коннектикут Хаскис». Скотт снова пошёл учиться и 8 мая 2010 года получил диплом бакалавра в своём родном университете. В настоящее время является главным тренером студенческой команды «Саутерн Коннектикут Стэйт Аулс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Фейетвилл Пэтриотс»
Игроки «Шэньси Гайтяньли Кайлинс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК «Бильбао»
Выпускники Средней школы Хамдена
Выпускники Коннектикутского университета